Il toponimo Mýtinka può riferirsi a diverse località della Repubblica Ceca:
Mýtinka, frazione di Vojtanov, comune del distretto di Cheb, nella regione di Karlovy Vary
Mýtinka, frazione di Měděnec, comune del distretto di Chomutov, nella regione di Ústí nad Labem